Cerdocyonina es una subtribu de cánidos exclusivamente endémica de las Américas. A menudo descritos como "parecidos a un zorro" en apariencia y comportamiento, están más estrechamente relacionados con los cánidos parecidos a los lobos como Canis que con el género de zorros Vulpes. Sus miembros se conocen coloquialmente como los cánidos sudamericanos.

Taxonomía
Antes de la década de 1990 ha habido diferentes hipótesis sistemáticas relativas a las relaciones entre los cánidos sudamericanos, la más frecuente fue la noción de que había tres géneros y subgéneros (según Langguth 1969 y 1970):
 Género Cerdocyon
 Subgénero Atelocynus
 Subgénero Cerdocyon
 Subgénero Speothos
 Género Dusicyon
 Subgénero Lycalopex (Langguth lo reconoció como Pseudalopex)
 Subgénero †Dusicyon
 Género Chrysocyon
La evidencia morfológica y de ADN muestra que los cánidos sudamericanos, al ser el grupo de cánidos más diverso en cualquier continente, forman su propio grupo natural.

Estos taxones, que representan diversas adaptaciones, pueden ser diagnosticados por las siguientes sinapomorfias: proceso angular de la mandíbula ancho, puede carecer de terminación en forma de gancho, la expansión acomoda inserciones ensanchadas para segmentos del músculo pterigoideo, especialmente para la rama medial del pterigoideo interno; cúspide posterior de p3 débil o ausente; y m1 hipocónido y entocónido, unidos por crístidos.

El cladograma a continuación se basa en la filogenia de Lindblad-Toh et al. (2005), modificado para incorporar hallazgos recientes sobre especies de Lycalopex y Dusicyon.

Referencias 

Canidae